Misjulja ist der Name von

 Jauhen Misjulja (* 1964), weißrussischer Geher
 Natallja Misjulja (* 1966), weißrussische Geherin, Ehefrau von Jauhen